Jméno a příjmení Zoran Gajić má více nositelů:

 Zoran Gajić (fotbalista) (* 1990) – srbský fotbalista
 Zoran Gajić (volejbalový trenér) (* 1958) – srbský volejbalový trenér